Жора Айвазян (род. 11 февраля 1995 года) — армянский самбист и боец смешанных единоборств, представитель полулёгкой и лёгкой весовых категорий, выступает на профессиональном уровне с 2018 года. Чемпион мира по боевому самбо (2019). Экс-чемпион лиги GFC в полулёгком весе.

Спортивные достижения

Смешанные единоборства 
  GFC
 Чемпион в полулегком весе

Боевое самбо 
 Чемпионат мира по боевому самбо (2019) —

Статистика ММА

Ссылки 
 Профиль Жора Айвазян на сайте Sherdog
 Профиль Жора Айвазян на сайте Fighttime

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств Армении
Чемпионы мира